Костеньки — деревня в Назаровском районе Красноярского края России. Входит в состав Дороховского сельсовета.

География 
Деревня расположена в 16 км к востоку от райцентра Назарово.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года 71 мужчина и 78 женщин из 149 чел.

Ссылки 
  Родная деревня нравится. К тому же она красавица...

Примечания 

Населённые пункты Назаровского района